Röhrbach ist ein Gewässername:

 Röhrbach (Eger), rechter Zufluss der Eger (zur Wörnitz) bei Utzmemmingen, Gemeinde Riesbürg, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Röhrbach (Eyach), linker Zufluss der Eyach (zur Enz) in der Waldgemarkung der Gemeinde Dobel, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Röhrbach (Hartlaber), rechter Zufluss der Hartlaber (rechter Teilungsarm der Großen Laber) gegenüber Haidenkofen, Gemeinde Sünching, Landkreis Regensburg, Bayern
 Röhrbach (Reiherbach), linker Zufluss des Reiherbachs zwischen Ober- und Niederröhrmann, Stadtteil Isselhorst, Gütersloh, Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Reiher- und Röhrbach
 Rohrbach
 Röhrenbach
 Röhrlbach
 Röhrnbach